Борис Семёнович Цхвирашвили () — советский и казахстанский боксёр, тренер и судья международной категории по боксу, заслуженный тренер СССР. Входил в число известных азербайджанских боксёров 1950—1960-х годов. Лучший судья по боксу в мире (1983).

Биография 
Отец был торговым работником, мама — врачом. Боксом стал заниматься с 1953 года, первый тренер — Александр Крючков.

В 1957 году поступил в Азербайджанский государственный институт физической культуры в Баку. Тренировался под руководством заслуженного мастера спорта Аббаса Агаларова. Выступал в весовой категории до 63,5 килограммов, неоднократный чемпион Азербайджанской ССР по боксу

По работе переехал в Казахстан, с 1961 года работал тренером в ДСО «Спартак». Со временем начал судить боксёрские поединки, судья всесоюзной категории (1964), судья международной категории АИБА (1977), судил на двух Олимпийских играх (Москва-1980 и Атланта-1996, в 2000 году в Сиднее был одним из членов жюри), возглавлял судейские жюри международных турниров, а также матчей СССР — США, обсуживал в качестве судьи юбилейный чемпионат, посвящённый 100-летию любительского бокса Англии.

С 1971 года на тренерской работе. С 1972 по 1987 — государственный тренер Казахстана по боксу, подготовил 26 мастеров спорта, принимал участие в подготовке сборной СССР. Преподавал в Академии спорта, старший преподаватель кафедры бокса.

С 1988 года — начальник Управления спортивных единоборств ГСК Казахстана. Занимал должность генерального секретаря Федерации бокса Казахстана, был членом технической комиссии АИБА

В последние годы был вице-президентом детского военно-патриотического клуба «Чёрный аист»

Ушёл из жизни после продолжительной болезни. Уход Б. С. Цхвирашвили назван одной из главных потерь 2021 года в казахстанском спорте

Библиография 
Н. Сафьянов, Б. Цхвирашвили «Звезды казахстанского ринга». 1998

Литература 
Қазақстан Республикасында кімнің кім екені. Екі томдық анықтамалық. Алматы, 2011 жыл. ISBN 978-601-278-473-2

Примечания

Ссылки 
 Республика Казахстан. Спортсмены
 Программа «Забытая Слава». Б. Цхвирашвили.
 ASBC President Mr. Anas Alotaiba and the whole ASBC management are sending their sincere condolences to Mr. Boris Tskhvirashvili’s family

Боксёры Азербайджана
Судьи всесоюзной категории